Ministerio de Guerra y Marina es la denominación de los siguientes departamentos:
 el Ministerio de Guerra y Marina (Argentina), extinto ministerio de Argentina;
 el Ministerio de Guerra y Marina (Bolivia), extinto ministerio de Bolivia;
 el Ministerio de Guerra y Marina (Chile), extinto ministerio de Chile;
 el Ministerio de Guerra y Marina (Ecuador), extinto ministerio de Ecuador;
 el Ministerio de Guerra y Marina (Paraguay), extinto ministerio de Paraguay;
 el Ministerio de Guerra y Marina (Perú), extinto ministerio de Perú;
 el Ministerio de Guerra y Marina (Uruguay), extinto ministerio de Uruguay; o
 el Ministerio de Guerra y Marina (Venezuela), extinto ministerio de Venezuela.